Teatro de la Comedia hace referencia a:

 Teatro de la Comedia, es una sala de teatro de Madrid inaugurada en la calle del Príncipe en 1875 y reconstruida en 1915.  
 Teatro de la Comedia, fue un teatro español que se levantó originalmente en 1609-1612 en la ciudad de Valladolid.